Berkleasmium — рід грибів. Назва вперше опублікована 1854 року.

Класифікація 
До роду Berkleasmium відносять 46 видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1854. Icones fungorum hucusque cognitorum. 6:1-91 - P.4

Роди грибів